d'infanterie (États-Unis)
  de chars de combat (France)

Homonymie d'unités militaires